Jonas Olsson ist der Name folgender Personen: 

* Jonas Olsson (Fußballspieler, 1970) (* 1970), schwedischer Fußballspieler und -manager
 Jonas Olsson (Radsportler) (* 1980), schwedischer Radsportler
 Jonas Olsson (Fußballspieler, 1983) (* 1983), schwedischer Fußballspieler
 Jonas Olsson (Fußballspieler, 1990) (* 1990), schwedischer Fußballspieler